Buhk ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Buhk (* 1964), deutscher Automobilrennfahrer 
 Ferdinand Buhk (1909–1934), kommunistischer Widerstandskämpfer und NS-Todesopfer, siehe Liste der Stolpersteine in Hamburg-Bergedorf
 Lucas Buhk, deutscher Automobilrennfahrer 
 Maximilian Buhk (* 1992), deutscher Automobilrennfahrer